Турбо може да се отнася за:

 Турбо – турска дъвка
 Турбо – американски филм
 Турбо – град в Колумбия
 Турбо – българска рок група

Вижте също 
 Турбокомпресор